E29 oder E 29 steht für:
 Europastraße 29, eine Fernstraße von Weilerswist in Nordrhein-Westfalen nach Saarbrücken
 Testikuläre Dysfunktion, eine Stoffwechselkrankheit nach dem ICD-10-Code
 HMS E29, ein britisches U-Boot

E29